Kutter steht für:
 Kutter (Lebensmittelherstellung), Maschinen zum feinen Zerkleinern und Vermischen von Lebensmitteln
 Kutter (Bootstyp), ein kleines Motor- oder Segelschiff, oft auch Beiboot
 einen Bootstyp, der mit Kuttertakelung ausgestattet ist.
 Kutter ZK10, Segelbootsklasse des Deutschen Seesportverbands
 Kutter-Schiefspiegler, eine Spiegelteleskop-Konstruktion für Amateurastronomen 
 Kutter & Küste, deutschsprachiges Sportfischer-Magazin

Kutter ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Kutter (* 1943), deutscher Veranstalter von Filmfestspielen
 Anton Kutter (1903–1985), Maschinenbauingenieur,  Regisseur, Optikkonstrukteur und Amateurastronom
 Bernhard Kutter, deutscher Orgelbauer aus Friedrichroda in Thüringen
 Eckhard Kutter (1939–2020), deutscher Bauingenieur und Verkehrswissenschaftler
 Eneli Kutter (* 1991), estnische Fußballspielerin
 Fritz Kutter (1902–1985), Mitbegründer der industriellen Dokumentation
 Hans Kutter (1870–1929), preußischer Landrat von Graudenz
 Heinrich Kutter (1896–1990), Schweizer Entomologe
 Hermann Kutter (1863–1931), Schweizer evangelischer Theologe
 Joseph Kutter (1894–1941), Luxemburger Maler
 Markus Kutter (1925–2005), Schweizer Historiker, Werber, Publizist, Drehbuchautor und Politiker
 Peter Kutter (1930–2014), deutscher Arzt, Psychoanalytiker und Hochschullehrer für Psychoanalyse
 Philipp Kutter (* 1975), Schweizer Politiker (Die Mitte)
 Susanne Kutter (* 1971),  deutsche Objekt- und Installationskünstlerin
 Wilhelm Kutter (1905–1980), deutscher Volkskundler, Fastnachtsforscher und Rundfunkjournalist 
 Wilhelm Rudolf Kutter (1818–1888), Ingenieur für Wasserbau und Kanalsysteme

Siehe auch:

 Cutter
 Kutterer